Die Nemzeti Bajnokság 1912/13 war die zwölfte Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum achten Mal Ferencváros Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in sechs regionalen Gruppen die Teilnehmer an der Endrunde um die Landmeisterschaft, die in Budapest ausgetragen wurde.

Gruppe Süd 
Die Gruppe Süd wurde in zwei Staffeln ausgetragen. Im Gruppenfinale setzte sich Bácska Szabadkai AC gegen Temesvári AC mit 4:1 durch.

Gruppe Danubien 
Die Gruppe Danubien spielte in drei Staffeln. Im Gruppenfinale setzte sich Győri ETO mit 1:0 gegen Szombathelyi SE durch, nachdem Győr im Halbfinale gegen Pécsi AC nach einem 2:2 im ersten Spiel davon profitiert hatte, dass der PAC zum Wiederholungsspiel nicht angetreten war.

Gruppe Siebenbürgen 
Die Gruppe Siebenbürgen spielte in einer Staffel, die Kolozsvári Vasutas SC für sich entscheiden konnte.

Gruppe Nord 
Die Gruppe Nord wurde in zwei Staffeln ausgetragen. Das Gruppenfinale gewann Kassai AC gegen Diósgyőr-Vasgyári TK mit 1:0.

Gruppe Ost 
Die Gruppe Ost spielte in zwei Staffeln. Gruppensieger wurde Nagyváradi AC durch ein 7:2 im Gruppenfinale gegen Ungvári AC.

Gruppe Pest-Land 
Die Gruppe Pest-Land wurde in zwei Staffeln ausgetragen. Im Gruppenfinale gewann Váci SE gegen Kecskeméti AC mit 2:0.

Endrunde 
Die Endrunde um die Landmeisterschaft wurde von Győri ETO gewonnen:

Endspiel 
Das Endspiel um die gesamt-ungarische Meisterschaft zwischen Ferencváros Budapest und Győri ETO wurde nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1913
Fußballsaison 1912/13